O Petržalka Akadémia é um clube de futebol eslovaco sediado na cidade de Bratislava. Na temporada 2005-06, tornou-se o primeiro clube eslovaco a alcançar a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, desde a independência do país. Disputa atualmente a 5. liga (que, apesar do nome, é a sexta divisão).

História
 1898 – Fundado como Pozsonyi Torna Egyesület
 1939 – Renomeado Engerau Pressburg
 1945 – Renomeado ŠK Petržalka
 1949 – Renomeado Kovosmalt Petržalka
 1953 – Renomeado Spartak Kovosmalt Bratislava
 1963 – Renomeado TJ Považské Strojárne Bratislava
 1965 – Renomeado SKS Petržalka
 1976 – Renomeado TJ ZŤS Petržalka
 1986 – Fundiu-se com TJ Internacionál Slovnaft Bratislava para formar TJ Internacionál Slovnaft ZŤS Bratislava, mas dividiu-se novamente em 1990.
 1990 – Renomeado 1. FC Hydronika Petržalka
 1991 – Renomeado 1. FC Petržalka
 1993 – Renomeado FK Artmedia Petržalka
 2004 – Renomeado FC Artmedia Bratislava
 2007 – Renomeado FC Artmedia Petržalka
 2009 – Renomeado MFK Petržalka
 2010 – Renomeado FC Petržalka 1898
 2014 – Renomeado FC Petržalka Akadémia

Foi fundado em 7 de junho de 1898, como Pozsonyi Torna Egyesület. As primeiras cores do novo clube eram branco e roxo, e dez anos depois, adotaram a célebre combinação de cores em preto e branco.

Jamais se destacou no futebol da antiga Tchecoslováquia, tendo disputado o campeonato nacional apenas duas vezes (1981-82 e 1984-85).
Com a divisão da Tchecoslováquia, em 1993, o clube mudou de nome: de FC Artmedia, passou a se denominar Artmedia Bratislava.

Após mergulhar em crise na temporada 2007-08, o time teve que mudar seu nome outra vez, agora passando a se chamar MFK Petržalka em 2009. No ano seguinte, muda novamente seu nome, agora sendo chamado de FC Petržalka 1898. Depois de cinco anos, em 2014, muda novamente seu nome para FC Petržalka Akadémia.

Primeiro clube da Eslováquia independente na LC
Na temporada 2005-06, o Artmedia ganhou notoriedade ao se tornar o primeiro clube eslovaco a disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA desde a independência do país.

Durante sua campanha de classificação, venceu o FC Kairat (Cazaquistão) por 6 a 1 no placar agregado, goleou o tradicional Celtic por 5 a 0, e quase perdeu a vaga na terceira fase quando os Bhoyz marcaram 4 gols, e garantiram a classificação ao suplantarem os sérvios do Partizan nos pênaltis. 

Nessa mesma ocasião ficou em terceiro no grupo, apos vencer o Porto pelo placar de 3 x 2, jogando os Dragões para o quarto lugar. Foi eliminado na fase de grupos, mas fez jogos equilibrados contra Inter de Milão (derrota de 1 a 0, em casa), novamente contra o Porto (empate sem golos), e empatando duas vezes com o Rangers (2 a 2 e 0 a 0).

Como consolo, disputou a Copa da UEFA (hoje Liga Europa), mas os Engerau capitularam na fase de 32-avos de final ao perderem para os búlgaros do Levski Sófia por 3 a 0 na soma dos dois placares.

Elenco

Ídolos do clube
  Ján Ďurica
  Ján Kozák
  Juraj Čobej
  Vladimír Weiss
  Filip Šebo
 / Karim Guédé

Ligações externas 
 Página Oficial

 
Clubes de futebol fundados em 1898